Platteville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Platteville (Colorado)
 Platteville (Iowa)
 Platteville (Wisconsin)
 Platteville (Town), Wisconsin

Siehe auch:
 Plattsville